La Copa de Italia 2001-02 fue la 54° edición del torneo y participaron 48 equipos. El vencedor del torneo fue el Parma, que venció en la final a la Juventus, obteniendo así su tercer título.

Primera fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Segunda fase

Fase final

Final

Fuentes

Referencias

Enlaces externos 
 Copa de Italia 2001-02 (en inglés)

Copa Italia